Плосковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Плосковское сельское поселение — в составе Корочанского района

Вологодская область
 Плосковское сельское поселение — с 1 января 2006 по 13 апреля 2009 существовало в составе Бабаевского района. Вошло в состав Борисовского сельского поселения.
 Плосковское сельское поселение — с 1 января 2006 по 9 апреля 2009 существовало в составе Грязовецкого района. Вошло в состав Ростиловского сельского поселения.
 Плосковское сельское поселение — в составе Кичменгско-Городецкого района

Курганская область
 Плосковское сельское поселение — в составе Лебяжьевского района

Орловская область
 Плосковское сельское поселение — в составе Дмитровского района